Columbella är ett släkte av snäckor. Columbella ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Columbella